Plusieurs lycées portent le nom de Jean-Baptiste Colbert. Dans la pratique, ces lycées sont appelés « Lycée Colbert », en omettant le prénom.

Lycée Colbert peut désigner notamment :
 Lycée professionnel Colbert, à La Celle Saint Cloud ;
 Lycée Colbert, à Lorient ;
 Lycée Colbert, à Paris ;
 Lycée Colbert, à Reims ;
 Lycée Colbert, à Thionville (fusionné en 2020 avec le lycée Sophie-Germain pour devenir « lycée polyvalent Rosa-Parks ») ;
 Lycée Colbert, à Tourcoing.